Aarnio ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Aarnio (* 1981), finnischer Eishockeyspieler
 Bernhard Aarnio (1876–1951), finnischer Geologe
 Eero Aarnio  (* 1932), finnischer Innen- und Möbeldesigner
 Kaarle Artturi Aarnio (1879–1956), finnischer Kantor, Dirigent, Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Petri Aarnio (* 1965), finnischer Geiger und Musikpädagoge